Damallsvenskan 2018 var Sveriges högsta division i fotboll för damer under säsongen 2018 och spelades under perioden 14 april – 27 oktober 2018. Nykomlingar i serien är Växjö DFF och IFK Kalmar, som båda aldrig tidigare har spelat i Damallsvenskan.

Piteå IF vann serien för första gången i klubbens historia, följda av Kopparbergs/Göteborg FC och FC Rosengård på andra och tredje plats. Hammarby IF och IFK Kalmar kom på elfte och tolfte plats, och spelar därmed i Elitettan under 2019. De ersätts med Kungsbacka DFF och KIF Örebro som kom etta respektive tvåa i Elitettan 2018.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Referenser

Fotboll i Sverige 2018
Fotbollssäsongen 2018
2018